Excidobates är ett släkte av groddjur. Excidobates ingår i familjen pilgiftsgrodor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pilgiftsgrodor
Excidobates